Marcello Castellini (1973), een Italiaans voetballer
 Paolo Castellini (1979), een Italiaans voetballer